Sønderborg Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007.

Sønderborg Kommune er opstået ved sammenlægning af:
 Augustenborg Kommune på Als
 Broager Kommune på fastlandet
 Gråsten Kommune på fastlandet
 Nordborg Kommune på Als
 Sønderborg Kommune (1970-2006) på fastlandet og på Als
 Sundeved Kommune på fastlandet
 Sydals Kommune på Als
Sønderborg Kommune består ligesom Lolland Kommune af syv gamle kommuner.

Kommunens største byer

Politik

Byrådet

Nuværende byråd

Byrådet 2018-2022 

Følgende er udtrådt i valgperioden:

Borgmestre

Sogne i kommunen 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. fjerde kvartal 2013.

Eksterne henvisninger

Referencer 

 
Kommuner i Region Syddanmark